Barwa steht für:

 Barwa (Niger), ein Dorf in Niger

Barwa ist der Familienname folgender Personen:

 John Barwa (* 1955), römisch-katholischer Bischof
 Vincent Barwa (* 1953), indischer Geistlicher, Bischof von Simdega